Widget – in informatica, componente grafico di una interfaccia utente
 Widget: un alieno per amico – serie animata statunitense
 Widget – videogioco del 1992 tratto dall'omonima serie animata
 Widget – dispositivo che, durante l'apertura di una bottiglia di birra, rilascia azoto per conferire alla bevanda una schiuma ricca
 Widget – personaggio dell'Universo Marvel